Malaga renvoie aux articles suivants :

Patronyme 
Natalia Málaga (née en 1964), joueuse péruvienne de volley-ball.

Toponyme 
 Malaga, ville d'Espagne, en Andalousie, dans la province de Malaga ;
 Málaga, ville de Colombie ;
 Malaga, une census-designated place située dans l’État de Californie, aux États-Unis.

Variété de raisin 
 Malaga, ou raisin de Malaga : un des noms donnés au muscat d'Alexandrie ;
 glace Malaga : autre nom de la crème glacée parfum rhum-raisin.

Vin 
 Malaga, vin liquoreux espagnol de la région de Malaga.

Voiture 
 Seat Malaga.

Notes et références